

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bernadette Rauter, (1949- ), skieuse alpine autrichienne ;
 Hanns Albin Rauter, (1895–1949), militaire autrichien ;
 Jacques Rauter, (1784-1854), juriste et homme politique français ; 

Homonymie de patronyme